Northcliff – sobborgo residenziale nella città di Randburg, Sudafrica
Northcliff – ex census-designated place del Texas
Northcliff – comunità non incorporata dell'Indiana